Övre Gäddtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Övra Gäddtjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun,  (7,03 ha)
Övre Gäddtjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (19,6 ha)

Se även
Gäddtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn